Climacoidea är ett släkte av kräftdjur. Climacoidea ingår i familjen Trachyleberididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Climacoidea